Эхсан Хан Нахичеванский (Кенгерли) (; 1789—1846) — правитель Нахичеванского ханства, генерал-майор русской императорской армии. Отец российских генералов Исмаил Хана и Келбали Хана Нахичеванских.

В молодости состоял на персидской службе. Участвовал в Турецко-персидской войне 1821—1823 гг. За отличия удостоен титула хан.

С 1822 по 1827 год сергенк (полковник) шахской армии, командир Нахичеванского батальона сарбазов. Занимал должность начальника псовой охоты наследника персидского престола принца Аббас Мирзы.

Во время Русско-персидской войны 1826—1828 годов по договорённости с русским командованием сдал русским войскам крепость Аббас-Абад и перешёл на русскую службу. По свидетельству графа И. Ф. Паскевича, Эхсан Хан, командуя в крепости Аббас-Абад Нахичеванским батальоном сарбазов, «возстал с оным против остальной части гарнизона и тем много содействовал сдаче нашим войскам означенной крепости».

Эхсан Хану был присвоен чин полковника русской службы, и он был назначен наибом Нахичеванского ханства. 1—2 мая 1829 года принимал участие во встрече тела покойного А. С. Грибоедова при переправе через Аракс и в Нахичевани. В мае 1831 года был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени.

Во время поездки по Кавказу осенью 1837 года император Николай I сделал смотр конницы Кенгерли, которую он описывал следующим образом:

5 октября 1837 года Эхсан Хан был произведён в генерал-майоры.

В 1839 году под давлением главноуправляющего на Кавказе генерала Е. А. Головина Эхсан Хан вынужден был отказаться от должности наиба. В порядке компенсации он был назначен походным атаманом Кенгерлинского войска, а позже военно-походным атаманом Закавказских мусульманских войск.

Эхсан Хан умер в конце февраля 1846 года.

Генеалогическое древо Нахичеванских

Примечания 

Генерал-майоры (Российская империя)
Военачальники Азербайджана
Азербайджанские ханства
Азербайджанская аристократия
Нахичеванские
Нахичеванские ханы